Реципрокность (от  — возвращающийся, взаимный):
 Реципрокность (эволюционная биология) — механизм совместного достижения эволюционного преимущества.
 Реципрокность (физиология) — способ взаимодействия структур нервной системы.